Орландовци е един от кварталите на София, намира се в североизточната част на града, район „Сердика“. Разположен е между кв. „Малашевци“ и кв. „Хаджи Димитър“ на югоизток и кв. „Илиянци“ на северозапад. Намира се на около 3 км от идеалния център на гр. София — тоест Народното събрание, Софийския университет и катедралата „Св. Александър Невски“. В близост до квартала преминава Суходолската река. До 1961 година, когато е присъединен към град София, Орландовци е самостоятелно село. В квартала се намират църквите „Св. Петка Самарджийска“ и „Св. Три светители“, 58-о и 59-о училище. В близост до квартала са разположени Централните софийски гробища.

Транспорт 
През квартал „Орландовци“ преминават трамвайните линии №3, №4 и №18 и автобусните линии №20, №21, №22 и №100. В квартала се намира и автостанцията „Орландовци“, която е начална спирка на автобусите №18, №23 и №24.

Източници 

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Сердика
Исторически села в област София